Genji steht für:
 anderer Name für den japanischen Familienclan der Minamoto
 Genji (Ära), japanische Ära im 19. Jahrhundert
 Genji (Krater), Krater auf dem Asteroiden (433) Eros
 Hikaru Genji, Hauptfigur des Romans Genji Monogatari
 Genji (Computerspiel), Videospiel für PlayStation 2
 Genji: Days of the Blade, Videospiel für PlayStation 3